Социология научного знания (Sociology of scientific knowledge) — направление науковедческих исследований, фокусирующееся на роли социальных факторов в процессе производства и воспроизводства научного знания. Как науковедческая дисциплина, акцентированная на вопросах содержания научного знания, социология научного знания отличается от социологии науки.

Первые исследования по социологии научного знания начались еще в 1930-е годы. Бурное развитие социологии научного знания приходится на 1970-е годы. Именно в это время появился ряд академических международных журналов, сформировалось сообщество исследователей, в середине 1970-х вышел ряд классических монографий. Из ранних работ наиболее важны труды Людвика Флека (1896—1961), Бориса Гессена (1893—1936), Майкла Полани (1891—1976) и Томаса Куна (1922—1996). К современным классикам этого направления можно отнести британского социолога Дэвида Блура (р. 1942), одного из разработчиков концепции строгой теории.

См. также 
 Социология знания
 Знание
 Научное знание
 Социология науки
 Философия науки
 История науки

Примечания

Литература 

 Bloor D. Knowledge and social imagery. London: Routledge, 1976
 Вуттон, Дэвид- История науки

Науковедение
Разделы социологии
Социальный конструкционизм